Кымпия-Турзий (, Араньошдьереш (), Еришмаркт ()) — город в Румынии, в жудеце Клуж.

История 
Город возник в 1925 году в результате объединения деревень Гриш и Сынкрай. Первое упоминание деревни Сынкрай датируется 1219 годом, деревни Гриш — 1292 годом. В 1601 году в районе современного города был убит Михай Храбрый.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Города Румынии
Клуж (жудец)
Населённые пункты жудеца Клуж